

Pessoas
Edward Goodrich Acheson

Localidades

Goodrich (Dacota do Norte)
Goodrich (Michigan)
Goodrich (Texas)

Desambiguação